Dead Heart in a Dead World () — четвёртый студийный альбом американской прогрессив-метал группы Nevermore, выпущен в октябре 2000 года на лейбле Century Media. При записи диска Джефф Лумис впервые использовал семиструнную гитару.

Список композиций 
Лирика — Уорэлл Дэйн. Музыка — Джефф Лумис

Участники записи 
 Уорэлл Дэйн — вокал
 Джефф Лумис — соло/ритм-гитара
 Джим Шеппард — бас-гитара
 Вэн Виллиамс — ударные

Производство 
 Продюсер — Энди Снип

Примечания 

Альбомы Nevermore
Альбомы Century Media Records